Вя́занка () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 24 километрах от Дзержинска, 17 километрах от Минска и 6 километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История 
Деревня Вязанка известна с конца XIX века и находилась в составе Минского уезда Минской губернии. В 1815 году насчитывалось 79 жителей мужского пола, находилась во владении Г. и А. Пищалов. В 1897 году, по данным переписи насчитывалось 22 двора, проживали 146 жителей, действовала кузница. В 1917 году тут насчитывалось 25 дворов, проживали 158 жителей.

С 20 августа 1924 года деревня находилась в составе Гричинского сельсовета Самохваловичского района Минского округа, с 23 марта 1932 года в составе Фанипальского сельсовета. Затем в составе Дзержинского польского национального района. 31 июля 1937 года полрайон был упразднён и деревня была включена в состав Минского района. С 20 февраля 1938 года находится в составе Минской области, которая была образована после упразднения окружной системы деления Белорусской ССР. С 4 февраля 1939 года в составе восстановленного Дзержинского района. В годы коллективизации деревня вошла в состав колхоза имени Фалько (центр — д. Черкассы)

Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года по 5 июля 1944 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, на фронте погибли 4 жителя деревни. В 1960 году в деревне проживали 117 жителей. В 1991 году в деревне насчитывалось 48 придомовых хозяйств, проживали 140 жителя. С 2003 года находилась в составе СПК «Фалько-2003», затем, с 2009 года в составе филиала «Фалько-Агро», действует клуб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)